Pylia ist der Name von

 Pylia (Tochter des Pylas), Gemahlin des Pandion II.
 Pylia (Provinz), ehemalige griechische Provinz